De EHF Champions League 2019/20 is de 27ste editie van de EHF Champions League. Deze handbalcompetitie begint op  7 september 2019 met de eerste wedstrijden in  kwalificatie ronde gevolg door een groepsfase en zal eindigen met de finale op 10 mei 2020.

Door het coronapandemie heeft het EHF laten weten dat de EHF Champions League voor dames niet meer wordt uitgespeeld.

Kwalificatie ronde 
De vier teams spelen een halve finale en een finale. De winnaar van de kwalificatie ronde krijgt een plek in de groepsfase van de Champions League.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Hoofdronde

Groep 1

Groep 2

Knock-out fase

Kwartfinale 
>> Volledig afgelast, het getoonde is de oorspronkelijke planning. <<

DELO women's EHF final 4 
De DELO WOMEN’S EHF FINAL4 is de finale ronde van de Champions League voor vrouwen wordt in het Papp László Budapest Sportaréna, Boedapest gehouden worden.

>> Volledig afgelast, het getoonde is de oorspronkelijke planning. <<

Halve finale

Wedstrijd om de derde plaats

Finale

Zie ook 
 VELUX EHF Champions League 2019/20

Handbal in 2019
Handbal in 2020
Europese handbalcompetitie